Les  (), ou Sphénodontiens () sont un des deux ordres de lepidosauriens.

Ce groupe dont les plus anciens fossiles connus remontent au Trias ne comprend plus qu’une espèce actuelle, les sphénodons endémiques de Nouvelle-Zélande.

Étymologie 
Le nom de Rhynchocéphale vient du grec ρυγχος / rynkos qui signifie bec et κεφαλε / kefale tête, en référence à la forme caractéristique du crâne « en bec ». Le nom de sphénodonte vient du grec σφήν / sphenos qui signifie coin, et ὀδούς / odont, désignant la dent. Les dents sur le prémaxillaire à l'avant du maxillaire, agissant avec leur bord tranchant comme un couteau, ont fusionné pour former une structure ressemblant à un bec.

Description 
Au sein des lépidosauriens, ce groupe présente des caractères propres en particulier pour ce qui concerne la denture :
 la présence de 2 ou 3 dents fusionnées sur le prémaxillaire à l'avant du maxillaire supérieur ;
 des doubles rangées de dents sur le maxillaire supérieur avec des rangées internes de dents palatines ;
 une insertion des dents sur les maxillaires dite « acrodonte », ces dents étant fixées par leur base sans racine insérée dans un logement (dent « thécodonte ») ;
 une maturité sexuelle qui n'arrive qu'après 10 à 20 ans ;
 leur durée de vie qui peut atteindre 50 ans ;
 le développement d'un troisième œil, comme chez certains lézards, sur le sommet du crâne que l'on l'observe notamment chez les jeunes de ce clade.

Liste des familles 
 Sphenodontidae Cope, 1870
 †Gephyrosauridae Evans, 1980 
 †Pleurosauridae Lydekker, 1888

Phylogenie

Cladogramme

Publication originale 
 Günther, 1867 : Contribution to the anatomy of Hatteria (Rhynchocephalus, Owen). Philosophical Transactions of the Royal Society of London, , .

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 
 
 
 
 
 
 

Reptile
Lepidosauria
 
Faune endémique de Nouvelle-Zélande
Taxon décrit en 1867